Surubim — município brasileiro do estado de Pernambuco
Surubim — bagres da família dos pimelodídeos
Surubim Futebol Clube — clube de futebol da cidade de Surubim

Desambiguação
Desambiguações de topônimos